Chigorin bezeichnet:

 (7268) Chigorin, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Tschigorin